Кіндратівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Кіндратівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Кіндратівська сільська рада — Донецька область, Костянтинівський район
 Кіндратівська сільська рада — Сумська область, Сумський район